Бори́с Саве́льевич Вахню́к (16 октября 1933 — 2 июня 2005) — советский и российский поэт, бард, журналист, киносценарист.

Биография 
Родился в 1933 году в селе Гришки Волковинецкого района Каменец-Подольской области Украинской ССР.

Окончил Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина по специальности «преподаватель русского языка и литературы» (1959).

В 1959 году его песню "Глаза" часто напевал для мхатовцев студент Школы-Студии МХАТ Владимир Высоцкий.

В 1964—1968 годах — корреспондент радиостанции «Юность»; в 1968—1978 годах — корреспондент звукового журнала «Кругозор»

В 1967 году во время работы на радиостанции «Юность» у Бориса Вахнюка возник роман с будущей звездой советской эстрады Аллой Пугачёвой, тогда ещё совсем юной девушкой, начинающей певицей. Вахнюк и Пугачёва вместе с другими сотрудниками «Юности» ездили с концертами в разные районы страны, выступали перед нефтяниками, колхозниками. Роман вскоре угас, однако примадонна сохранила тёплые дружеские отношения с Борисом Вахнюком, исполняла некоторые его песни («Терема» (1986), «Бежала голову сломя» (1993), «Успокой» (1997)). Алла Пугачёва даже ходатайствовала впоследствии перед мэром Москвы о выделении квартиры для семьи Бориса Вахнюка.

Автор текстов к выпускам киножурнала «Хочу всё знать». Режиссёр документального кино (участвовал в создании около 200 фильмов на разных киностудиях). Снял фильм о музыкальном коллективе «Редкая Птица», исполняющем авторскую песню, чем весьма способствовал его продвижению.

В конце 60-х был ведущим популярной телепередачи «Алло, мы ищем таланты». В течение многих лет вёл встречи с исполнителями авторской песни в ЦДРИ.

Член Союза журналистов СССР, затем Союза журналистов России.

Мастер спорта СССР по футболу.

Гибель 
2 июня 2005 года погиб, попав под машину. Похоронен на Кузьминском кладбище в Москве.

Алла Пугачёва пришла проститься с Борисом Вахнюком в зал ЦДРИ, где проходила гражданская панихида после его трагической гибели.

Семья 
Жена Ирина.
Дети: Олеся, Татьяна, Николай (1988 г.р.). Полина (1995—2005) и Серафима (1998—2005) погибли вместе с отцом. Дочь Татьяны, Варвара Краминова, выступает в группах Хадн Дадн и Созвездие Отрезок.

Творческая деятельность 
Песни писал с 1955 года на свои стихи. Первая песня «Проводница» написана в 1955 году совместно с Игорем Скляровым. Самые популярные песни — «Зеленоватые глаза» (в обиходе песню часто называют «Зеленоватые слегка»), «Мы, честь по чести говоря…», «Друзьям» («Давайте собираться у стола…»). Песни Вахнюка пели известные исполнители: Владимир Высоцкий, Алла Пугачёва, Нани Брегвадзе, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Владимир Трошин, Владислав Лынковский. Песня «Терема» (музыку к которой написала Пугачёва) звучит в фильме «Пришла и говорю» и одноимённом альбоме, вышедшем год спустя.

Вахнюк был лауреатом конкурсов туристской песни I и II Всесоюзных походов молодежи в Бресте (1965) и в Москве (1966). Активный участник и член жюри Грушинского и Ильменского фестивалей авторской песни. (На I, V, VI и VII Ильменских фестивалях — председатель жюри.)

Около двадцати лет писал песни для пьес студенческого театра МГПИ.

Песни Бориса Вахнюка 

 21 июня
 Автоэпитафия
 Азиатский мотив
 А если что и сохранится…
 А кто сказал, что осень — это время?..
 А тогда мне исполнилось восемь…
 А ты замечала, как мы…
 Бегал рыжий ветер по столице…
 Берег
 Бой
 Брестская крепость, 1965 год
 Было все на своих местах…
 В кольце Жигулей
 Вера
 Влюблённый турист
 Вода
 Возвращение
 Вопрос — ответ. От века…
 Вот молния — рыжий пучок саксаула…
 Выбор
 Где покой? Идёт война…
 Гене Васильеву
 Глаза
 Два дома
 Дверь, открытая не по стуку…
 Двое — он и она…
 Двое в мире
 Доброта
 Дочери Олесе
 Друзьям
 Единственный выход
 Если ещё не темно…
 Жить терпимо или плохо, чем похожи ад и рай…
 Зеленоватые глаза
 И через день, и через год…
 Как жизнь, небесконечен этот круг…
 Как зыбки связи между тем — и этим…
 Какая в мире пустота!..
 Какие были времена…
 Какой эта птичка прощальной породы?..
 Кончатся летние грозы…
 Крылья
 Между летом и зимой
 Мертвая зыбь на Куйбышевском море
 Мы шагали по росе…
 Мы, честь по чести говоря…
 На лес упала пелена…
 На службе, на пирушке и в уличной толпе…
 Нам было холодней день ото дня…
 Не вечно все под облаками…
 Немыслимый, желанный чертов круг…
 Нет, обещаний не ждала…
 Ну вот уже и лету вышел срок…
 Ну что с того, что у живых селений…
 О, пестрые краски перрона!..
 Оборонная тропа (Защитникам Марухского перевала)
 Опять ко мне приходят вечерами…
 От волн чубатых и до дна…
 От Рождества Христова… (музыка Д. Бикчентаева)
 Памяти барда Сергея Стеркина
 Песенному фестивалю памяти Валерия Грушина
 Песня бывшего туриста
 Песня об отце
 Письмо из Фрунзе
 Поединок
 Полгода туристы меня вербовали…
 Послушай, эти сети непрочны…
 Постойте, а Вы видели…
 Природа парадоксам научилась…
 Природа, как струна, напряжена…
 Свобода
 Сговорились, повстречались — по рукам!..
 Сиянье всех икон…
 Скребнуло днище о песок…
 Слепой паяц
 Снег в сентябре
 Солдатские сны
 Старый вратарь
 Стоит мой дом на Сучьем болоте…
 Считаю от любви. Не от Адама с Евой…
 Так было, было… Значит, повторится…
 Так было. Кончилась война…
 Так и цепляю — год за год…
 Так что это было?..
 Татарская гармошка
 Терема
 То в сторонке от нежных обид…
 Трубач (на слова Г.Остера)
 Ты меня к себе не примеряй…
 Ты очень любишь, судя по всему…
 У тебя в словаре появилось…(на слова А.Круппа)
 Улетаю от любви…
 У самого синего неба
 Уставший бить бумажных тигров…
 Храмы (триптих)
 Что-то, в общем, не так вышло…
 Что за сон мне снится странный…
 Это — так. Всему конец есть на свете…
 Это было похоже на сон…
 Я здесь не гость. Со мною делят яства…

Дискография 
 Борис Вахнюк (в серии «Российские барды»), магнитоальбом и компакт-диск, 28 треков, студия «Moroz Records», 2000 год.
 «Песня моряков» в сборнике «Время наших песен» (часть 1), студия «Московские окна», 1998
 «Проводница» в сборнике «Любимые песни дяди Толи», студия «STM Records», 2000

Публикации 
 До востребования. / сборник стихотворений. — : «Вариант», 1992.
 Терема. / сборник очерков. — «Вердана», 2009. — ISBN 978-5-901439-39-5

Примечания

Ссылки 
 
 Марина Гордон о Борисе Вахнюке
 Интервью с Борисом Вахнюком

Жертвы автомобильного наезда на пешеходов
Выпускники МПГУ